Il doppio  dell'Open de Nice Côte d'Azur 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Marcelo Melo e Bruno Soares hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi 1-6, 6-3, [10-5].

Teste di serie 
 
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (quarti di finale)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (primo turno)

 Marcelo Melo /  Bruno Soares (campioni) 
 Johan Brunström /  Jean-Julie Rojer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Nice Côte d'Azur 2010
ATP World Tour 2010